Ranking the Stars is een naam voor een televisieprogramma in;

 Ranking the Stars (Nederland)
 Ranking the Stars (Vlaanderen)